Narandiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Narandiba (ort), São Paulo, 
 Narandiba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar